Maddy ist der Familienname folgender Personen:

 Penelope Maddy, US-amerikanische Logikerin und Wissenschaftsphilosophin

Siehe auch:
 Mady